

Imbarcazioni
 USS Princeton (1843) – nave corazzata della United States Navy, varata e messa in servizio nel 1843, oggetto di un'esplosione mortale nel 1844.
 USS Princeton (1851) – nave da trasporto e da addestramento, varata nel 1851 e messa in servizio nel 1852.
 USS Princeton (PG-13) – cannoniera varata nel 1897 e messa in servizio nel 1898.
 USS Princeton (CVL-23) – portaerei leggera, commissionata nel 1943 ed affondata nel 1944 nel Golfo di Leyte.
 USS Princeton (CV-37) – portaerei commissionata nel 1945, in servizio nella guerra di Corea e nella guerra del Vietnam, riclassificata LPH-5 nel 1959, dismessa nel 1970.
 USS Princeton (CG-59) – incrociatore missilistico guidato commissionato nel 1989, attualmente in servizio attivo.

Navi cinematografiche
USS Princeton (NCC-59804) – nave stellare della classe Niagare nell'universo di Star Trek

Princeton